Lance Bouma (* 1990, Provost), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Wilfred Bouma (* 1978, Helmond), un footballeur néerlandais

 la séquence de Bouma, une superposition particulière de sédiments (turbidite)

Patronyme néerlandais